Annesorhiza gossweileri är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Norman. Annesorhiza gossweileri ingår i släktet Annesorhiza och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gossweileri